Умео (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Умео — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.
 Умео ФК — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.